Удушье:
 Удушье, или асфиксия — состояние организма, обусловленное кислородным голоданием и избытком углекислоты в крови и тканях.
 «Удушье» () — роман Чака Паланика 2001 года.
 «Удушье» () — фильм режиссёра Кларка Грегга 2008 года, экранизация одноимённого романа Чака Паланика.